Die Liste der Mannschaftskader der División de Honor (Schach) 2016 enthält alle Spieler, die für die spanischen División de Honor im Schach 2016 gemeldet wurden, mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die teilnehmenden Vereine durften maximal zwölf Spieler (darunter mindestens eine Frau) melden, allerdings schöpften nicht alle Vereine das Kontingent komplett aus. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Während Mérida Patrimonio de la Humanidad als einzige Mannschaft in allen Wettkämpfen die gleichen sieben Spieler einsetzte, spielten bei Chess24-VTI-Atocha elf Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 67 Spieler zum Einsatz, von denen 39 keinen Wettkampf versäumten.

Punktbeste Spieler waren Leinier Domínguez (Sestao Fundacion EDP) und Ana Matnadse (Club Ajedrez Solvay) mit je 6 Punkten aus 7 Partien. Je 5,5 Punkte aus 7 Partien erreichten Francisco Vallejo Pons, Romain Édouard (beide Sestao Fundacion EDP), Viktor Láznička (Mérida Patrimonio de la Humanidad), Jurij Kusubow (Club Ajedrez Jaime Casas) und Loek van Wely (Gros Xake Taldea).
 
Mit Juan Plazuelo Pascual und Adrian Vázquez Torres (beide Chess24-VTI-Atocha) erreichten zwei Spieler 100 %, beide spielten je eine Partie.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel; GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WIM = Internationale Meisterin der Frauen, WFM = FIDE-Meisterin der Frauen
 Land: Verbandszugehörigkeit gemäß Elo-Liste von September 2016; AZE = Aserbaidschan, BUL = Bulgarien, CRO = Kroatien, CUB = Kuba, CZE = Tschechische Republik, ESP = Spanien, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, IND = Indien, MDA = Moldawien, NED = Niederlande, POL = Polen, ROU = Rumänien, RUS = Russland, UKR = Ukraine, USA = Vereinigte Staaten, VEN = Venezuela
 Elo: Elo-Zahl in der Elo-Liste von September 2016
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Sestao Fundacion EDP

Mérida Patrimonio de la Humanidad

Club Ajedrez Jaime Casas

Club Ajedrez Solvay

Gros Xake Taldea

Equigoma Casa Social Catolica

CA Magic Extremadura

Chess24-VTI-Atocha

Weblinks 
 Übersicht bei info64.org (spanisch)

División de Honor (Schach)
Wikipedia:Liste
Schach 2016